Cuvântul pasarelă se poate referi la:
 în arhitectură, o pasarelă este o galerie acoperită sau o punte îngustă care face legătura între două clădiri
 în informatică, pasarela permite conectarea a două rețele de calculatoare
 un podeț mobil care leagă de chei puntea unui vapor ancorat